Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 7–5, 2–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Усі сімнадцять сіяних пар виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Lipton Championships 1995 Women's Doubles Draw

Жінки, парний розряд
Lipton Championships, жінки, парний розряд